Альмери́я () — город на юго-востоке Испании и столица одноимённой провинции. Население — 198 533 человек (на 2019 год).
В 1522 году Альмерия была разрушена землетрясением, и восстановление не начиналось до XIX века. Во время гражданской войны в Испании город был обстрелян германским военно-морским флотом и пал в 1939 году.

География 

Город расположен на юго-востоке испанского побережья Средиземного моря. Площадь составляет 296,21 км².

История 
В первом веке в христианских документах сообщалось, что в римской Испании был город под названием Урчи, недалеко от нынешнего места Альмерии. Этот факт оспаривается, так как есть несколько возможных мест города. Считается, что миссионерский святой Индалетий проповедовал Урчи и стал её первым епископом, а также официальным покровителем Альмерии.
Город был восстановлен калифой Абд-ар-Рахманом III из Кордовы в 955 году нашей эры. Его мавританский замок Алькасаба в Альмерии является вторым по величине среди мусульманских крепостей Андалусии после Альгамбры.

В окрестностях Альмерии обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе поселение Лос-Мильярес, давшее название одноимённой археологической культуре. Ранее, в эпоху неолита, здесь существовала альмерийская культура.

13 мая 1937 года близ Альмерии подорвался на мине британский эсминец HMS Hunter.

Климат

Экономика 

См. Экономика Испании, Сельское хозяйство Испании.

Население

Достопримечательности 

Главная достопримечательность города — Крепость Альмерия, заложенная в 995 году.

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Андалусия: Впечатляющие теплицы Альмерии и нищета африканских иммигрантов 
 Грандиозные теплицы Альмерии

Примечания 

Города Альмерии
Муниципалитеты Альмерии
Столицы провинций Испании